John Cooper (zanger), Amerikaans zanger, bassist en voorman van de band Skillet
 John Coprario, een Engels Renaissancecomponist
 John Cooper (coureur), een voormalig motorcoureur
 John Cooper (constructeur), een voormalig autocoureur en constructeur van de Mini Cooper
 John Cooper (atleet), Amerikaans hordeloper
 John Cooper (tennisser), Australisch tennisser